Průzkumník má více významů:

 Průzkumník (vojenský) – osoba provádějící vojenský průzkum, zvěd
 Průzkumník (geografický) – osoba (obvykle cestovatel, kartograf) provádějící zeměpisný průzkum (nebo „objevitel“ nových zeměpisných oblastí) 
 Průzkumník souborů – správce souborů operačního systému Microsoft Windows